Les lettres EIDE peuvent désigner :
 Integrated Drive Electronics, une interface de connexion en informatique.
 Étudiant infirmier diplômé d'État.